Hymnen ist der Name folgender Werke:

 Hymnen (George), eines Gedichtbands von Stefan George (1890)
 Hymnen (Stockhausen), einer Komposition von Karlheinz Stockhausen (1966–1969)

Siehe auch:
Hymne